Йосифов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Йосифов, Александр (1940—2016) — болгарский композитор, дирижёр и педагог.
 Йосифов, Веселин (1920—1990) — болгарский писатель, журналист, публицист, литературный критик, политический и общественный деятель.
 Йосифов, Илия (1912—1993) — болгарский оперный певец (тенор) и педагог.
 Йосифов, Йоско (1911—2001) — болгарский композитор и дирижёр, отец Александра Йосифова.
 Йосифов, Рами (род. 1966) - израильский рок-музыкант и композитор, гитарист группы Типекс с 1989 года. 

 Йосифова, Екатерина (1941—2022) — болгарская поэтесса.

См. также 
 Иосифов